Ieuá — orixá
 Ieuás — etnia
 Ieuá Sul — área de governo local na Nigéria

Desambiguações de topônimos

Desambiguações de religião